Белока́менское () — село в Зольском районе Кабардино-Балкарии.

Образует муниципальное образование сельское поселение Белокаменское как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Селение расположено в северо-западной части Зольского района, в междуречье рек Большая Золка и Псыншоко. Находится в 16 км к западу от районного центра Залукокоаже и в 82 км к северо-западу от города Нальчик.

Площадь сельского поселения — 14 км 2.

Граничит с землями населённых пунктов: Шордаково на востоке и Этока Ставропольского края на севере. К югу от села начинаются знаменитые в республике Зольские горные пастбища.

Населённый пункт расположен в переходной от предгорной в горную зоне республики. Высоты на территории села колеблется от 870 метров на северо-востоке до 980 метров на юго-западе. Ближайшими высшими точками являются горы — Джуца (1 190 м) к северо-западу от села, и Псыншоко (1 405 м) к юго-западу от села.

Гидрографическая сеть представлена реками Золка Первая, Псыншоко и мелкими ручьями стекающих с правого склона Дженальского хребта. На территории сельского поселения имеются выходы горячих, сульфатных и сероводородных родников.

Климат умеренный с избыточным увлажнением. Из-за высокой пересеченности рельефа, на территории сельского поселения формируется свой микроклимат. Среднегодовая температура воздуха составляет +7,7°С, и колеблется от средних +19,2°С в июле, до средних -4,0°С в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 680 мм. Большая часть осадков выпадет в период с апреля по июнь. Основные ветры — северо-западные и восточные.

На территории сельского поселения находятся обширные альпийские луговые поля с обильным травянистым покровом. Почвы в присельском участке в основном представлены предкавказскими чернозёмами. По балкам и понижениям распространены лугово-чернозёмные и выщелочные типичные глинистые почвы. На территории села добываются известняк и другие осадочные горные породы.

История 
Старое название селения Белокаменского и всей окружающей местности — Псыншоко ( — безводная долина).

В этой местности издавна пасли овец, коров, коз и лошадей, и для ухода за ними люди строили временные кошары и навесы. Пастухи жили в небольших домиках, из туряжки, обмазанных глиной.
 
Постоянное поселение на этой территории возникло в 1920 году.

Обилие альпийских травянистых лугов предопределило организацию в здешних местах государственного конного завода в январе 1929 года. С 1933 года конезавод стал отделением Малкинского конезавода № 34, который возглавлял Канкулов Маша Герандукович. Благодаря совместной работе с учёными республики, коневоды добивались улучшения качества лошадей кабардинской породы, известной во всём мире.

До 1937 года Псыншокский сельсовет входил в состав Нагорного района КБАССР. Затем передан в состав Зольского района образованного на части Нагорного района.

В годы Великой Отечественной войны свой вклад в победу над врагом внесли и псыншоковцы: Мухамед Пшунов, Хазрет Машуков, Леус Махотлов, Нахо Гедмишхов, Николай Машуков, вернувшиеся с боевыми наградами — орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени и медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне: 1941—1945 гг.»

В послевоенное советское время, сельский конный завод был одним из лидеров по продаже скакунов на международных аукционах.
 
Так как основным строительным материалом для домов служил белый камень, добываемый на берегах реки Золки. Это определило новое название села, официально данное ему в июле 1963 года.

Ныне дирекция и сельсовет ведут большое жилищное строительство. Селение полностью электрифицировано и газифицировано.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление  
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Абидов Хасет Кадирович.
 Администрация сельского поселения Белокаменское — состоит из 5 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения Белокаменское — состоит из 10 депутатов.

Образование 
 Средняя школа № 1 — ул. Центральная, 2
 Начальная школа Детский сад

Здравоохранение 
 Участковая больница

Культура 
 Дом культуры
 Адыгэ Хасэ

Ислам 
 В селе действует одна мечеть

Экономика 
В экономике села основную роль играет сельское хозяйство. Высоко развито возделывания озимой пшеницы, картофеля и кукурузы. В совхозе разводят популярных в мире лошадей кабардинской породы.

 Предприятия
 СХП «Белокаменское»
 опытная станция КБНИИ СХ

Улицы

Ссылки  
 Сельское поселение Белокаменское 
 Портал правительства КБР
 Коды ОКАТО — Белокаменское
 Код ОКТМО

Примечание  

Населённые пункты Зольского района
Муниципальные образования Зольского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии